Nederlands jurist: mr. Jan Fabius (1776-1850)
 Nederlands schilder: Jan Fabius (1820-1889) (zie de Duitstalige Wikipedia)
 Nederlands militair (luitenant-kolonel van de genie): Jan Fabius (1840-1914)
 Nederlands militair, journalist, auteur en politicus: Jan Fabius (1888-1964)